Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Апухтине (постройка 1800 год) — недействующий православный храм. Расположен в селе Апухтино, Тверской области.

Церковь представляет собой кирпичный однокупольный храм в стиле зрелого классицизма с трапезной и колокольней. В трапезной находились Никольский и Успенский приделы.

История 

История Тверской области велика, на территории находятся бесконечные храмы, старинные сооружения. Одно из таковых находится в Калязинском районе, в селе Апухтино. В старые времена именовалось село Никольское-Опухтино.

Издревна известно что поселение на здешних местах, особенно хорошо помнят сохранившиеся книги. Что только не говорится в исторических справках. Упоминаются деревянные предшественники до постройки каменной церкви в Дмитровской писцовой книге за 1627—1629 г.: «село Никольское на реке на Сабле, а в нём церковь Николы Чудотворца дервяна клецки да другая церковь Благовещение Причистые Богородицы.»

В давние времена количество прихожан было огромно и строились храмы повсеместно, строились на совесть. Качество выполненных строительных работ до сих пор позволяет проводить в некоторых церквях службы, несмотря на опустошение в советские годы. Известно что первая церковь в селе Никольское-Опухтино построена в 1710 году. Тверской епархиальный статистический сборник от 1901 года указывает что в 1800 году в селе построена церковь Благовещения, каменная с 3 престолами.

Постройка выполнена в стиле зрелого классицизма. Исправно проводились службы вплоть до XX века, но известные события в начале прошлого столетия самым негативным образом отразились на здании. В 1901 году служили: Священник Николай Михайлович Смирнов, Диакон Владимир Дмитриевич Попов, Псаломщик Василий Николаевич Рахманин. Церковный староста крестьянин Григорий Гаврилович Морозов.

В начале прошлого века закрытия удалось избежать, хотя разграбление и хаос в первые годы становления новой власти особенно чувствовались вокруг церквей. Не последняя очередь была за человеком между церковью и народом, а именно за церковным старостой на селе. Так или иначе церковь не закрывали до середины 30-х годов прошлого столетия. «Очень красивый был храм», — вспоминает житель села, который видел своими глазами эту церковь в службу.

В последующие советские годы использовали здание как склад и зернохранилище. Притом не ремонтируя кровлю, в результате только качество заложенное при строительстве помогло выстоять семьдесят пять лет опустошения и разрухи. С 2011 года ведутся работы по консервации и восстановлению церкви силами инициативной группы и местных жителей С 2021 года на регулярной основе по большим праздникам проводятся церковные службы настоятелем храма .

См. также 
 Храм святителя Николая в Апухтине

Литература 
 Суворов Н. А. Калязинские храмы и монастыри (краткие исторические очерки). — Калязин, 2004.
 Крылов Л. Материалы для истории церквей и монастырей г. Калязина и сёл Калязинского уезда. — Калязин, 1908.
 Добровольский И. И. Тверской епархиальный статистический сборник. — Тверь, 1901.

Ссылки 
 http://www.temples.ru/gallery.php?CardID=7684
 https://archive.is/20121225043148/hram-tver.narod.ru/kalyazinrn/apuhtinoklz.html
 http://www.temples.ru/show_picture.php?PictureID=13912
 https://web.archive.org/web/20071109161446/http://sobory.ru/article/index.html?object=02154
 http://apuhtino1800.ucoz.ru/publ/obekt_kultury/1-1-0-15

Апухтино Благовещения
Апухтино Благовещения
Апухтино